

Patronyme 

 Adélard Lafrance (1912-1995), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Céline Lafrance (1962-), écrivaine, cinéaste et animatrice radiophonique québécoise ;
 Émilien Lafrance (1911-1977), homme politique québécois ;
 François-Xavier Lafrance (1814-1867), prêtre et éducateur canadien ;
 Jean-Pierre Lafrance (1943-), artiste-peinte et sculpteur ;
 Jules-Isidore Lafrance (1841-1881), sculpteur français ;
 Kevin Lafrance (1990-), footballeur franco-haïtien ;
 Marc-Olivier Lafrance (1994-), comédien québécois ;
 Noémie Lafrance (1973-), chorégraphe canadienne ;
 Pierre-Luc Lafrance (1979-), écrivain québécois ;
 Sylvain Lafrance (1955-), journaliste et dirigeant de média canadien ;
 Toby Lafrance (1987-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Toponyme 

 Pont-Lafrance, village de la [péninsule acadienne ;
 Résidence Lafrance , dortoir de l'Université de Moncton.

Autre 
Lafrance peut aussi désigner :
 American LaFrance, fabricant américain de véhicules de secours fondé en 1873.